Plaats in Indonesië
 Sukamerindu (Pajar Bulan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukamerindu (Suku Tengah Lakitan Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Suka Merindu, doorverwijspagina